Sniffa har flera betydelser:

 Sniffning – att andas in ångorna från till exempel en spritpenna för att uppnå ett rus
 Sniffning (datasäkerhet) – en metod som crackare använder på datornätverk som utnyttjar svagheter i olika protokoll för att lyssna efter lösenord och annan information.